Међузонски турнир 1973. (Лењинград) је један од два међузонска турнира одржана 1973. (други је одржан у бразилском граду Петрополис). 

Турнир је трајао од  2. до 28. јуна. Троица првопласираних су стекли право да учествују на мечевима кандидата 1974 год. и то су били Корчној, Карпов и Бирн.

Улазећи на овај турнир, Тањ је био непоражен у 84 узастопне партије, што је рекорд свих времена. Његови здравствени проблеми који се понављају утицали су на то да није успео да постигне бољи резултат.

Бент Ларсен, учесник три последња међузоска турнира, оштро је протестовао против распореда учесника у оба овогодишња међузонска турнира, сматрајући да је Лењинградски далеко јачи од турнира у Петрополису Просечан рејтинг оба турнира био је практично једнак, али по Ларсеновом мишљењу, Лењинградски је садржао више „звезда”, што га чини тежим турниром. Према речима председника ФИДЕ, др Евеа, Ларсен је предуго чекао да протестује, све док није било прекасно за промену распореда, па се ништа није могло учинити.

Турнирска табела

Литература 
 Межзональный турнир. Ленинград’73 / [Ред.-сост. Ю. Бразильский]. Москва : Физкультура и спорт, 1974. 277, [2] с.
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 111, 541. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

 Партије међузонског турнира, Лењинград, 1973, на сајту chessgames

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Совјетском Савезу
Шах у 1973.